Leen (voornaam), voor de voornaam;
Leen (Fries leen), zie vicarie;
Leen (feodalisme), 
Het Leen, een provinciaal domein in Oost-Vlaanderen.